Ханна (тауншип):

 
 
 Ханна (тауншип, Оклахома)